Бене:

 Персоналии
 Бене, Бренда (1945—1982) — американская актриса.
 Бене, Кармело (1937—2002) — итальянский актёр, сценограф, режиссёр театра и кино.
 Бене, Стивен Винсент (1898—1943) — американский писатель-фантаст, поэт.
 Бене, Ференц (1944—2006) — венгерский футболист и тренер.

 Топонимы
 Бене — коммуна во Франции, департамент Эна.
 Бене — село в Латвии, волостной центр.
 Бене — село на Украине, в Закарпатской области.
 Бене — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи.
 Бене-Ваджиенна — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.
 Бене-Ларио — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Комо.

См. также 
 Бней ( — сыновья; дети)